Fragile pode ser:

Na música:
 Fragile (álbum de Yes), um álbum de Yes lançado em 1971
 Fragile (álbum de Dead or Alive), um álbum de Dead or Alive lançado em 2000
 Fragile (álbum de Seether), um álbum de Seether lançado em 2000
 Fragile (álbum de Vanilla Sky), um álbum de Vanilla Sky lançado em 2010
 The Fragile, um álbum de Nine Inch Nails lançado em 1999
 "Fragile" (canção), uma canção composta pelo músico Sting
 "Fragile" (canção de Kerli), um single da cantora estoniana Kerli
 Fragile Records, uma gravadora musical

No cinema:
 Fragile (2005), um filme de Jaume Balagueró
 Fragile (2006), um drama de Fredric Lean estrelando Sheree Wilson (Cannes 2006)

Outros:
 Fragile: Farewell Ruins of the Moon, um videogame japonês para Wii.

Desambiguação